Сезон 2007 DTM является восьмым сезоном возобновлённой в 2000 году серии.

Изменения в новом сезоне 

После сезона ДТМ 2006 года Жан Алези покинул серию. Также в конце сезона покинул серию Хайнц-Харальд Френтцен, рассорившийся с руководством Ауди.

В Ауди пришли Алекс Према из GP2 и Майк Роккенфеллер из ALMS. В Мерседесе на двухлетнем автомобиле дебютировал чемпион Евросерии Ф3 Пол ди Реста.

По примеру Ф1 введены новые правила автомобиля безопасности — теперь при его выходе въезд на пит-лейн закрывался и открывался только лишь когда все машины выстраивались за пейс-каром. Однако поскольку одна пит-команда обслуживала от 2 до 3 машин, это грозило столпотворением на пит-лейн.

Календарь и победители

Этап 1. Хоккенхайм 
Сезон 2007 начался грандиозной аварией на первом же круге первой гонки в Хоккенхайме. Автомобиль Тома Кристенсена развернуло поперек дороги в Параболике и на полном ходу в него въехали Алекс Према и Сюзи Стоддарт, срезавшие зоны безопасности впереди и сзади автомобиля Кристенсена. Однако никто из них серьёзно не пострадал, хотя Према смог вернуться лишь в Лаузицринге, а Кристенсен на этапе в Норисринге. Еще этап был отмечен невероятно сильным выступлением новичка Пола ди Ресты, который, тем не менее, не смог реализовать старт с 3й позиции в хороший финиш из-за заминки на пит-стопе.

Этап 2. Ошерслебен 

На втором этапе в Ошерслебене Алекса Према и Тома Кристенсена заменяли Франк Била и Марко Вернер, но серьёзных результатов они не показали. Результаты гонки были во многом неожиданные, ибо впервые победил не новый автомобиль. Победителем стал Гари Паффет, а вторым стал Пол ди Реста на двухлетнем автомобиле, оба максимально оттянули свои пит-стопы, воспользовавшись тем, что терявший скорость Мика Хаккинен сдерживал идущих сзади. Дополнил подиум Майк Роккенфеллер, также на годовалой Ауди, выбив во втором повороте (Отель) Мику Хаккинена. Маттиас Экстрем из-за прокола совершил еще один пит-стоп и пришел лишь 7м, а Мика Хаккинен, повредив покрышку на последнем круге в борьбе с Роккенфеллером, и вовсе пришел с кругом отставания. Джейми Грин также получил штрафной проезд за борьбу с Ваниной Икс на первых кругах. Бруно Спенглер сошел из-за поломки рулевого управления.

Этап 3. Лаузицринг 
Третий этап в Лаузитринге охарактеризовался тем, что на трассу дважды выезжал автомобиль безопасности и во второй раз он не смог отловить лидера пелотона (Мику Хаккинена), который должен был следовать за ним, из-за чего 4 машины Мерседеса, шедшие впереди получили преимущество почти в круг. Команды Ауди подали протест и в итоге руководство гонки решило присудить только половину очков.

Этап 4. Брэндс-Хэтч 
Обладатель поул-позиции Мика Хаккинен не смог её удержать на старте и выпустил пилотов Ауди, но Бернд Шнайдер, стартовав шестым, всю гонку мог поддерживать высокую скорость, в т.ч. благодаря пропуску Мики Хакиненна, и в результате победил.

Этап 5. Норисринг 
Пятый этап, прошедший на городской трассе в Норисринге, также отметился неразберихой с автомобилем безопасности. По правилам, заимствованным из Формулы 1, машины должны были выстраиваться за сэфити-каром, и только после этого могли заезжать на пит-лейн. Из-за этого шедший вторым Мика Хаккинен откатился за пределы очковой зоны, ибо не успел совершить свой пит-стоп до желтых флагов, также хотели оштрафовать Бруно Спенглера, выехавшего незадолго до закрытия пит-лейна.

Этап 6. Муджелло 

Шестой этап в Муджелло отмечен еще большим хаосом возникшим из-за действия новых правил машины безопасности, когда все собравшиеся за ней пилоты отправились в неприспособленные для этого боксы, где многим пришлось ждать свой очереди для обслуживания автомобиля. Единственным выигравшим от этого стал Мика Хаккинен, не заезжавший на пит-стоп, так как оба отбыл до появления машины безопасности. Он и победил в итоге, сдержав атаки лидера Ауди Маттиаса Экстрема.

Этап 7. Зандфоорт 
Седьмой этап, прошедший в голландском Зандфоорте, запомнился зрителям жесткой контактной борьбой, завершившейся несколькими сходами, а также первой возможной победой Алекса Према. Но незадолго до финиша он замедлился и на финишной прямой пропустил к победе Мартина Томчика. Тимо Шайдер из Ауди, пропуская на третье место своего напарника Матиаса Экстрема и вовсе остановился перед финишной чертой. Все это сопровождалось свистом трибун.

Этап 9. Барселона 

Девятый этап, в испанской Барселоне, проходил при преимуществе Мерседесов, что те реализовали весьма жестким образом — в нескольких столкновениях лидеры Ауди выбыли из гонки. Обладатель поула Мартин Томчик уже на первых кругах пал жертвой непродуманной атаки Хаккинена - перетормозив в первом повороте обе машины столкнулись и повредили подвеску. Маттиас Экстрем в первом повороте при обгоне вытеснил ла Росу на траву, после чего тот, потеряв управление, пересек следующий поворот и выбил Экстрема. Оставшиеся гонщики, не претендовавшие на высокие места в чемпионате, по приказу начальства сошли с дистанции в знак протеста. Лидер Мерседеса Бруно Спенглер почти догнал двух лидеров Ауди — Томчика и Экстрема, а Джейми Грин одержал первую победу.

Этап 10. Хоккенхайм 
Перед последним этапом, прошедшим на Хоккенхайме, руководство обеих марок провело консультации друг с другом для предотвращения развития скандала. Стороны договорились о максимально корректной борьбе на последнем этапе. Впрочем, в гонке хватало «скользких» моментов, как например, сдерживание аутсайдерами команд лидеров соперника, прежде чем отправиться на свой пит-стоп, Майк Роккенфеллер даже полностью остался без топлива и остановился на трассе. Однако финишировавший перед Бруно Спенглером Матиас Экстрем довел своё преимущество до 3 очков и стал чемпионом. Другой претендент на титул Мартин Томчик попал в завал на первом круге и выбыл из гонки, став третьим по итогам чемпионата.

Итоговое положение 

 Начисление очков: 10-8-6-5-4-3-2-1.
• Из-за ошибок дирекции гонки во время выхода пейс-кара во время гонки на Лаузитцринге присуждалась только половина очков. (5-4-3-2.5-2-1.5-1-0.5).

Ссылки 
 Официальная страница ДТМ
 Статистика нового ДТМ от speedsport-magazine.com

Сезоны DTM